Рафина — греческий топоним. Может означать:

 Рафина — город.
  — деревня.